Владимир Береснев:
 Береснев, Владимир Леонидович (род. 1947) — российский математик (ИМ СО РАН)
 Береснев, Владимир Николаевич (род. 1977) — российский биатлонист.